Team Jumbo-Visma Women er et professionelt cykelhold for kvinder, som blev etableret med start fra 1. januar 2021. Holdet er baseret i Holland, og deltager i eliteløb i landevejscykling. Det startede med en kontinental licens i 2021, da UCIs regler ikke tillod et nyt hold at komme direkte ind på UCI Women's World Tour.

Holdets første løb blev kørt den 27. februar 2021, hvor man deltog i Omloop Het Nieuwsblad. Her blev Riejanne Markus med en 12. plads den bedst placerede rytter.

Holdet

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Cykelhold fra Nederlandene
Cykelhold for kvinder
Etableret i 2021